Puchar Kolumba 1992 (Columbus Cup 1992) - mecz towarzyski o puchar Kolumba, na 500-lecie odkrycia przez niego Ameryki odbył się w 1992 roku. W spotkaniu uczestniczyły zespoły: Kanady i Hongkongu.

Mecze 

Triumfatorem turnieju o Puchar Kolumba 1992 został zespół Kanady.

Linki zewnętrzne 
 Columbus Cup 1992

Międzynarodowe rozgrywki klubowe w piłce nożnej
Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Kanadzie
1992 w piłce nożnej
1992 w Kanadzie